Ez az országok és területek termékenységi ráta szerinti listája, az egyes szülőképes korú nőkre jutó gyermekek száma alapán (2011-es becslés).

Az alábbi országokban a termékenységi ráta nem éri el a népesség fenntartásához szükséges szintet (ami nem jelenti azt, hogy a népességük ne nőne gyorsan még akár évtizedekig, például Kína várhatóan még kb. kétszáz millió fővel szaporodik, mire sikerül megállnia a népességnövekedésben, az USA népessége is 1,7 millióval nőtt 2007-ben, plusz 1 millió bevándorló, Törökországban bő kétévente egy budapestnyivel nő a népesség, stb.).

Megjegyzés: Az elismert, független, szuverén országok közül csupán Vatikán nem szerepel a fenti listán.

Külső hivatkozások 
 Forrás: The World Factbook, CIA 

Születési arányszám
Termekenyseg